Schüpfer ist der Familienname folgender Personen:

 Madeleine Schüpfer (* 1938), Schweizer Lyrikerin, Kulturjournalistin und Deutschlehrerin
 Vinzenz Schüpfer (1868–1955), deutscher Forstwissenschaftler